Angels with Dirty Faces ():

 Angels with Dirty Faces (1998) — студийный альбом британского трип-хоп-музыканта Tricky.
 Angels with Dirty Faces (2002) — студийный альбом британского поп-трио Sugababes.

См. также 
 «Ангелы с грязными лицами»